Velebit est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
le Velebit, un massif montagneux côtier de Croatie composant les Alpes dinariques ;
le parc national de Sjeverni Velebit, un parc créé en 1999 dans le nord du massif du Velebit ;
en Serbie
Velebit, un village situé dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité de Kanjiža et dans le district du Banat septentrional.